zomerkade, een dijk langs een rivier die bij lage afvoeren de rivier in het stroomprofiel houdt.
Zomerdijk (Medemblik), een buurtschap in de gemeente Medemblik, in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Zomerdijk (Wagenborgen), een buurtschap genoemd naar een voormalige zeedijk, later een binnendijk tussen het Oldambt en de Ommelanden.

Personen 
Ben Zomerdijk, (wieler)journalist
Henk Zomerdijk, VVD-politicus, voormalig burgemeester